El término olifante puede referirse a:

 un olifante, instrumento de viento tallado en un colmillo de elefante que utilizaban los caballeros durante la Edad Media haciéndolo sonar como señal de aviso. A menudo se le denomina erróneamente «cuerno»;
 los olifantes, unas criaturas parecidas al elefante, pero de proporciones gigantescas utilizadas como máquina de guerra en El Señor de los Anillos, una novela de J. R. R. Tolkien;
 «Olifante», un poema de J. R. R. Tolkien sobre el animal fantástico anterior, incluido en su libro Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas de El Libro Rojo;
 el Olifant, una versión modificada por Sudáfrica del tanque británico Centurion Mk3;
 la banda finlandesa de música medieval Oliphant; o a
 la editorial de poesía Olifante Ediciones de Poesía, fundada en 1979 en Aragón (España).